Хайуотер () — имя собственное; распространено в виде названий и топонимов.
 Хайуотер — тауншип в округе Коттонвуд, Миннесота, США.
 Проект «Хайуотер» — эксперимент по распылению воды в ионосфере, проведённый НАСА в 1962 году во время испытаний ракеты-носителя «Сатурн-1».